Senat Sahm steht für mehrere Regierungen der Freien Stadt Danzig:
 Senat Sahm I (1920 bis 1924)
 Senat Sahm II (1924 bis 1928)
 Senat Sahm III (1928 bis 1931)